Danila bzw. Dănilă ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Dănilă (* 1972), rumänische Fernsehschauspielerin und Synchronsprecherin
 Dan Dănilă (* 1954), rumänischer Dichter, Maler und Übersetzer
 Lizza Danila (* 1982), philippinische Schwimmerin
 Marian Marcel Dănilă (* 1991), rumänischer Biathlet
 Mihai Dănilă (1952–2014),  rumänischer Fußballspieler und -trainer 
 Ștefan Dănilă (* 1965), rumänischer Generalleutnant

Dănila steht für:
 Dănila, Dorf im Kreis Suceava, Rumänien